Пчињски управни округ се налази у јужном делу Републике Србије. Обухвата град и општине: 
 Град Врање градско насеље Врање,
 Општина Владичин Хан место Владичин Хан,
 Општина Сурдулица место Сурдулица,
 Општина Босилеград место Босилеград,
 Општина Трговиште место Трговиште,
 Општина Бујановац место Бујановац и
 Општина Прешево место Прешево.

Има укупно 243.529 становника. 

Седиште округа је град Врање. 

Културно-историјске знаменитости датирају од пре више векова. Најстарије војно утврђење је из XIII века - Марково Кале. Познат је и стари турски амам (турско парно купатило) из XVI века, затим Пашин конак из 1765. године у коме је 1881. године отворена гимназија.

Врањска Бања представља посебну карактеристику овог краја - термоминералне воде која помаже у лечењу многих обољења.

Привреду Врања чине индустрија, рударство, грађевинарство, трговина, пољопривреда и шумарство. 

Управни окрузи Србије